Nahiya Raqqa (Arabisch ناحية مركز عفرين)  is een subdistrict van het district Raqqa in het gouvernement Raqqa in noord Syrië. Het bestuurlijk centrum is de stad Raqqa. Bij de volkstelling van 2004 (dit is voor de Syrische Burgeroorlog) was de grootte van de bevolking van dit subdistrict 338.773 inwoners.

Steden en dorpen

Bestuurlijke indeling van Syrië